Не́ту (реже Не́то, ) — португальская фамилия.

 Нето, Антонио Агостиньо (1922—1979) — ангольский государственный деятель, поэт, первый президент Народной Республики Ангола.
 Нету, Жуан (1981) — португальский дзюдоист.
 Нето, Жуан Лейтардт (1958—2015) — бразильский футболист.
 Нету, Жулиан (род. 1981) — бразильский боксёр.
 Нету, Луиш (род. 1988) — португальский футболист.
 Нету, Норберту Мурара (род. 1989) — бразильский футболист.
 Нету, Педру (род. 2000) — португальский футболист.
 Нето, Хендрик Ваал (род. 1944) — ангольский политик.
 Нету, Эрнесту (род. 1964) — бразильский художник.
 Домингес Нето, Довенир — бразильский игрок в мини-футбол.
 Зампьер Нето, Элио Эрмито (род. 1985) — бразильский футболист, выживший в авиакатастрофе 29 ноября 2016 года.
 Нету Жоржи, Луиса (1939—1989) — португальская поэтесса, переводчик, сценарист.
 Нето Волпи (род. 1992) — бразильский футболист.